Nachschlag steht für:

 Nachschlag (Musik), zusätzlicher Klang oder Verzierung beim Musizieren
 Nachschlag (Fernsehsendung), politisches Satiremagazin des Senders n-tv

 eine zusätzliche Essensportion, vgl. Tischsitten